Фрањо Мајетић (Загреб, 26. фебруар 1923 — Вараждин, 29. новембар 1991) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Тко пјева зло не мисли || Фрањо Шафранек
|-
| 1972. || Послијеподне једног фазана || Тркач
|-
| 1972. || Лов на јелене || Бријач
|-
| 1972. || Кипић ТВ филм || /
|-
| 1972. || Луда кућа ТВ филм || Ватрослав Шуковић
|-
| 1973. || Живјети од љубави || Доктор
|-
| 1974. || Праведник ТВ филм || /
|-
| 1975. || Тена ТВ филм || Липман
|-
| 1975. || Кућа || Мајстор Франц
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573 || Гладни глумац
|-
| 1975. || Грунтовчани ТВ серија || Ђуро Микулец - Бесни
|-
| 1976. || Част ми је позвати вас ТВ серија || Фрањо
|-
| 1977. || Бијели јоргован ТВ филм || /
|-
| 1977. || Акција стадион || Стриц Лука
|-
| 1978. || Љубица || Гост у ресторану
|-
| 1978. || Случај Филипа Фрањића ТВ филм || /
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Сељак с коњском запрегом
|-
| 1978. || Знанствено дописивање ТВ филм || /
|-
| 1978. || Пред одлазак Кратки филм || /
|-
| 1979. || Ивањска ноћ ТВ филм || Одвјетник / Ангело
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || Гладни глумац
|-
| 1979. || Јегуље путују у Саргаско море ТВ филм || /
|-
| 1979. || Дај што даш || /
|-
| 1979. || Љубав једне униформе Кратки филм || /
|-
| 1979. || Либеранови ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1978 1980. || Пуном паром ТВ мини серија || Спиро
|-
| 1980. || Год ТВ филм || /
|-
| 1981. || Јеленко ТВ серија || /
|-
| 1981. || Влаком према југу || Бискуп
|-
| 1982. || Смоговци ТВ серија || Одвјетник
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Равникар, усташки бојник
|-
| 1982. || Сустанар ТВ филм || /
|-
| 1983. || Лажеш, Мелита ТВ мини серија || Сусјед
|-
| 1983. || Киклоп ТВ серија || /
|-
| 1983. || Трећи кључ || Стриц
|-
| 1983. || Замке ТВ серија || Поби
|-
| 1983. || Не ТВ филм || Драгец
|-
| 1984 1985. || Инспектор Винко ТВ серија || Предсједник
|-
| 1985. || Нитко се неће смијати ТВ филм || Председник кућног савјета
|-
| 1985. || Љубавна писма с предумишљајем || Сусед
|-
| 1985. || Пут у рај ТВ филм || /
|-
| 1986. || Досије ТВ серија || /
|-
| 1986. || Сан о ружи || Сусјед
|-
| 1986. || Не дај се, Флоки || Фрањо
|-
| 1987. || Теревенка ТВ филм || /
|-
| 1987. || Краљева завршница || Први шахиста
|-
| 1988. || Млада сила ТВ филм || /
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|-
| 1989. || Лео и Бригита ТВ филм || Господин Жганец
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1923.
Умрли 1991.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Загреба